La 1. Lig 1964/65 fue la séptima temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1964
Fútbol en 1965
Deporte en Turquía en 1964
Deporte en Turquía en 1965